Уборная — может означать:
 Туалет — помещение для отправления естественных нужд.
 Гардеробное помещение — помещение для размещения одежды и обуви, а также для переодевания.
 Гримёрная — театральная уборная для актёров
 «Уборная» — галера Азовской флотилии Российской империи, участник русско-турецкая война 1735—1739 годов.